Lure (Frankrijk), een plaats in het noordoosten van Frankrijk.
Lure (blaasinstrument), een blaasinstrument uit de Noordse bronstijd.
Lure, film uit 2008.
Montagne de Lure, een gebergte in Zuid-Frankrijk